Lista torped radzieckich od roku 1962

Bibliografia

Przypisy 

 
Listy związane z wojskowością
Listy związane z techniką